Канада принимала участие в зимних Олимпийских играх 1980, и заняла 14-е место в общекомандном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 1980 года
Спорт в Канаде в 1980 году